Die Weserstars Bremen (bis etwa 2014 Bremer Pirates) sind eine Sledge-Eishockeymannschaft aus Bremen, die in der Deutschen Para-Eishockey Liga (DSL) spielt. Sie gehörte zunächst dem Bremer EC, ab 2013 den Weserstars Bremen als Abteilung an und nimmt seit 2000 am Spielbetrieb teil.

Geschichte 
Die Pirates sind eine der drei Mannschaften, die die DSL im Winter 2000 gründeten. In den ersten vier Spielzeiten schlossen sie die Saison jeweils sieglos und abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz ab. Erst mit der Aufnahme der Heidelberg Knights und der damit verbundenen Aufstockung der Liga auf fünf Klubs legten die Bremer ihr Verliererimage ab und konnten im Spieljahr 2004/05 erstmals zwei Spiele gewinnen. Sie beendeten dadurch das Jahr zum ersten Mal nicht auf dem letzten Platz der Tabelle. In den folgenden zwei Spielzeiten konnten sie drei der insgesamt acht Saisonspiele gewinnen.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SnP = Siege nach Penaltyschießen, U = Unentschieden, NnP = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, Pkt = Punkte

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Para-Eishockey
Sportverein (Bremen)
Behindertensportverein (Deutschland)